Адрієн-Марі Лежандр — французький математик 18-19 століть.
 Лежандр (кратер) () — кратер на Місяці.